Thanos le pirate, aussi appelé Thanos Averroës, est un des personnages clés des bandes dessinées Lanfeust de Troy et Lanfeust des Étoiles. Il est l'antagoniste majeur dans la première, et garde un rôle crucial dans la seconde, même s'il partage le rôle d'antagoniste cette fois avec Dheluu.

Biographie sommaire

Lanfeust de Troy 
Thanos est un pirate, ancien érudit d'Eckmül doté du don de téléportation. Il utilise aussi régulièrement l'identité du tyrannique baron Sixte Averroës dans les baronnies. Comme Lanfeust, il est en possession de tous les pouvoirs, lui donnant un accès illimité à la magie, lorsqu'il entre en contact avec des objets provenant du Magohamoth, comme de l'ivoire (ou de la respiration de cet animal légendaire).

Dans Lanfeust de Troy, il cherche à se procurer l'épée du chevalier Or-Azur, dont la garde est en ivoire de Magohamoth, afin d'obtenir le Pouvoir Absolu. Après une série d'échecs contre Lanfeust, Nicolède, Hébus, C'ian et Cixi (il torture Lanfeust dans une grotte, attaque le groupe en mer, assiège le château du Chevalier Or-Azur et se bat contre Lanfeust dans le tournoi de Culhaig), il y parvient finalement en remplaçant la véritable épée par une copie et utilise ses pouvoirs pour prendre le contrôle d'Eckmül. Durant cette période, il y interdit l'usage de la magie pour tout autre que lui, emprisonnant tous les Sages, et Cixi devient sa maîtresse.

Cependant, une justicière masquée se faisant appeler "L'Ombre Ténébreuse" commence peu après à lutter contre lui, protégeant la population contre ses gardes et agressant ces derniers. Après qu'elle a fait s'échapper les Sages du palais, il s'avère qu'elle était en réalité Cixi, qui ne s'était jointe à lui que pour mieux l'espionner et lutter contre lui. Cette découverte le rend furieux.

Peu après avoir mis à prix la tête de son ancienne amante, il tombe dans un piège de cette dernière mais survit de justesse.

Peu après, Lanfeust, désormais doté du pouvoir absolu sans avoir besoin de l'épée, revient et l'affronte dans un duel titanesque, transformés tous les deux en géant. Bien que tous deux soient de force égale, Thanos est finalement renversé grâce à l'aide de Nicolède, Hébus et Cixi qui neutralisent la source de l'émission de son avatar géant, c'est-à-dire son corps physique; désarmé par Hébus il tente une dernière fois de s'enfuir avant d'être assommé par le troll. Il est ensuite emprisonné dans une cellule magique, l'empêchant d'accéder à tout champ de magie environnant, et le laissant donc impuissant.

Lanfeust des étoiles 
Plus tard (dans le tome 1 de Lanfeust des Étoiles), des serviteurs de Dheluu, dirigés par Glace, viennent sur Troy pour le récupérer avec Lanfeust au sujet d'une expérience. Malgré la réticence au départ des habitants de Troy, ils parviennent à les convaincre.

Thanos est donc emmené dans l'espace avec Lanfeust, Glace, Hébus (que l'on n'a pas osé empêcher de venir) et Cixi (qui est montée clandestinement dans un coffre). Il finit par obtenir le pouvoir absolu en étant jeté par Glace avec le Magohamoth, et il n'est plus alors limité par l'obligatoire proximité d'un sage relayant la magie. Cependant, Lanfeust modifie son cerveau de manière à avoir toujours l'avantage de la rapidité devant Thanos, afin d'éviter les traîtrises de l'ancien pirate. En voulant se débarrasser de Lanfeust avec une projection d'énergie alors que celui-ci usait de son pouvoir, il perd un œil par le renvoi de son acte par le héros. Après la fuite de Lanfeust il reste avec Dheluu en compagnie de Glace.

Dans le tome 2, Dheluu décide de soigner son handicap en lui donnant un œil bionique. Devenu le chien de traque de Dheluu, il pourchasse Lanfeust, accompagné par Glace. Il est une première fois privé de l'accès a la magie a cause de Lanfeust. Ils parviennent dans Les Buveurs de Mondes à capturer Hébus, que Thanos enchante pour leur compte, même sans ses pouvoirs. Glace prend cependant, par méfiance vis-à-vis du pirate, la précaution de se rendre seule maîtresse du Troll en lui donnant en première un ordre. Mais quand elle se retourne contre lui il la tue, libérant Hebus.

Thanos perd plus tard son œil bionique, qui se révèle être en réalité un morceau de Pathacelce que Dheluu utilisait pour le surveiller. À la suite d'un abordage, il enlève le fils de Lanfeust et le retient prisonnier dans sa base secrète. Lorsque Cixi, Lanfeust, Hébus, Qäm et Swiip se rendent sur la planète de Thanos, un duel à l'épée commence entre le héros et son ennemi juré. Bien que Thanos finisse défiguré et perde son œil pathacelce, Lanfeust perd le duel après avoir reçu un violent coup d'estoc dans le torse. Thanos décide ensuite de l'étouffer en introduisant son œil vivant dans sa trachée et son nez. Il s'enfuit lorsqu'il voit qu'Hébus a été libéré par Swiip et retourne alors auprès de Dheluu dans Le Sang des Comètes, lui réclamant récompense. Pour toute réponse, Dheluu absorbe Thanos, enfermant en lui l'âme du pirate. Cela s'avère cependant une erreur, car Thanos trouve dans le corps une source de magie, qui lui redonne le Pouvoir Absolu. Il élimine alors Dheluu et peut donc entièrement contrôler son corps, ainsi que ses pouvoirs de métamorphose.

Usant du corps, Thanos se fait passer pour Dheluu, et, afin de pouvoir aborder son apparence originelle, fait croire à une chirurgie esthétique aux sujets. Son règne est toutefois de courte durée : après l'avoir découvert, Lanfeust réussit à le contaminer avec la bactérie Gawlax lors d'une interview télévisée, ce qui le force à quitter le corps de pathacelce pour fusionner avec son vaisseau spatial, l'Al-blattor, qui est en partie un être vivant.

Devenu l'Al-blattor, Thanos enclenche une évolution progressive, espérant atteindre le niveau final pour devenir immortel. En tentant de l'arrêter grâce à son pouvoir, Lanfeust enclenche accidentellement l'accélération du processus. Thanos passe donc à la forme finale, pour devenir... une minuscule larve correspondant à la forme embryonnaire, l'"immortalité" de la créature étant en fait un retour au stade départ pour renouveler le cycle en permanence. La larve est attrapée par un Hébus hilare, avant d'être écrasée avec dégoût par Lanfeust.

Description

Apparence 
Thanos est un homme de grande taille, aux cheveux blancs longs. Dans le tome 2 de Lanfeust de Troy il est décrit par un haruspice comme "jeune". En raison de son pouvoir il ne porte parfois pas de vêtements. Comme vu dans Lanfeust des Étoiles il tient ses cheveux blancs de sa grand-mère.

Dans Lanfeust des Étoiles il perd tout d'abord un œil remplacé par un morceau de Pathacelle puis il est défiguré par Lanfeust, le faisant ressembler a un squelette rouge chauve.

Personnalité 
Thanos est un véritable concentré de méchanceté : il est cruel, opportuniste, égoïste et assoiffé de pouvoir. Contrairement à Lanfeust, qui se montre naïf au début de la série, il est rusé, cynique et calculateur. Il montre aussi une arrogance évidente, notamment lorsqu'il injurie Lanfeust en le traitant de "bouseux", et, plus tard, de "cloporte". Il tue de sang-froid même les innocents, parfois pour le plaisir. Il est également assez lâche; si la situation est perdue pour lui il n'hésite pas a s'enfuir.

Dans la série, on ne lui connait aucun ami, seul son bras droit, Murne, semble relativement compter pour lui. Il semble même un peu attristé lorsque celui-ci meurt sous ses yeux, tué par des Fluxoles a cause d'un piège de Cixi dans le dernier tome du cycle Lanfeust de Troy. Bien qu'il ait une liaison avec l'Agent Glace dans la série Lanfeust des Etoiles, il sera à l'origine de la mort de celle-ci.

Pouvoirs et capacités

Pouvoir magique 
Comme beaucoup d'habitants d'Eckmül, Thanos possède à l'origine un unique pouvoir magique: se téléporter dans une fumée verte dans n'importe quel endroit qu'il a déjà visité, mais il doit dans ce cas abandonner tout ce qu'il porte sur lui, y compris ses vêtements. Sa téléportation ne met que quelques secondes à se faire, mais il est vulnérable lors de sa dématérialisation; Hebus a pu par exemple l'assommer alors qu'il était en train de s'enfuir, l'empêchant donc de se téléporter.

Comme Lanfeust, il devient omnipotent lorsqu'il est en contact avec l'ivoire du Magohamoth, lui donnant des pouvoirs comme les rayons et boucliers d'énergies, la manipulation de la voix, la transformation en titan, la pyrokinésie, le vol, la télékinésie.

Il obtient dans Lanfeust des Etoiles le pouvoir absolu, devenant ainsi omnipotent et indépendant comme Lanfeust.

En outre, la formation de sage suivie dans le passé par Thanos lui a conféré quelques capacités de sage, comme enchanter un troll, bien qu'il ne puisse pas générer un champ de magie.

Origine du pouvoir absolu 
Dans le tome 7 les Dolphantes expliquent à Lanfeust comment ils l'ont créé pour refermer la boucle temporelle : en incorporant dans les ascendants de Lanfeust des gênes de Magohamoth, ils l'ont rendu plus réceptif à la magie. Le grand-père de Lanfeust ayant eu une relation extra-conjugale, non anticipée par les Dolphantes, avec une noble des Baronnies, il est aussi le grand-père de Thanos. Lanfeust est donc le cousin de Thanos. Ce dernier n'étant pas issu de la grand-mère de Lanfeust, il ne profite pas des gênes implantés en elle, ce qui explique qu'il n'ait pas les mèches noires et que sa puissance reste toujours légèrement inférieure à celle de Lanfeust.

Autres facultés 
Outre sa magie, Thanos a montré à plusieurs reprises qu'il était un combattant extrêmement compétent, excellent archer et épéiste. Il fait également preuve d'une intelligence notable et d'après ses dires saurait torturer une personne sans jamais la tuer.

Il a également eu accès temporairement aux pouvoirs de métamorphoses de Dheluu.

Origine du nom 
Son nom vient du grec Thanatos qui signifie « la mort ». On peut y voir une évocation évidente au goût du personnage pour le meurtre.

Voir aussi 
Lanfeust de Troy
Lanfeust des Étoiles
Trolls de Troy

Personnage de l'univers de Troy
Pirate de fiction
Dictateur de fiction
Tueur de masse de fiction
Personnage de fiction qui peut se téléporter
Archer de fiction
Épéiste de fiction
Méchant de fiction
Personnage de science-fiction